De Gibraltar Darts Trophy 2018 was de zevende van dertien Europese Tour evenementen van de PDC Pro Tour 2018. Het toernooi werd gehouden van 8 tot en met 10 juni in het Victoria Stadium, Gibraltar, Gibraltar.

Michael van Gerwen won het toernooi door in de finale met 8-3 te winnen van  Adrian Lewis.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld voor elk European Tour evenement bedroeg ook dit jaar £135,000.

Het prijzengeld telt mee voor de PDC Order of Merit, de Pro Tour Order of Merit en de European Tour Order of Merit. Maar als een geplaatste (top 16) speler in de tweede ronde wordt uitgeschakeld krijgt hij wel het prijzengeld van £2,000, maar telt dat NIET mee voor de Orders of Merit, zelfs niet voor de European Tour Order of Merit.

Gekwalificeerde spelers
De 48 gekwalificeerde spelers bestaan uit de top 16 van de PDC Pro Tour Order of Merit op 11 mei 2018. Deze 16 spelers waren direct geplaatst voor de tweede ronde. De overige 32 plaatsen gingen naar de spelers van vijf kwalificatie evenementen - 18 naar de UK Qualifier van 18 mei in Milton Keynes, acht naar de West/South European Qualifier van 30 mei, vier naar de Host Nation Qualifier van 7 juni, één naar de winnaar van de Nordic & Baltic Qualifier van 25 mei (2018-7) en een van de East European Qualifier van 24 februari (2018-7).

Schema

Dartswedstrijd in Gibraltar
Darts in 2018
PDC Pro Tour